Kīlauea peut désigner :
 le Kīlauea, un volcan des États-Unis situé à Hawaï, sur l'île du même nom ;
 la caldeira du Kīlauea, une caldeira des États-Unis située à Hawaï, sur l'île du même nom, au sommet du Kīlauea ;
 le Kīlauea Iki, un cratère volcanique des États-Unis situé à Hawaï, sur l'île du même nom, au sommet du Kīlauea ;
 le Kilauea Military Camp, un site du Morale, Welfare and Recreation des États-Unis situé à Hawaï, sur l'île du même nom, au sommet du Kīlauea ;
 la région d'État récréative du Kīlauea, un parc d'État des États-Unis situé à Hawaï, sur l'île du même nom, au sommet du Kīlauea ;
 Kīlauea, une  des États-Unis située à Hawaï, sur l'île de Kauai ;
 la pointe Kīlauea, un cap des États-Unis situé à Hawaï, sur l'île de Kauai ;
 le Kīlauea Stream, un cours d'eau des États-Unis situé à Hawaï, sur l'île de Kauai ;
 la baie Kīlauea, une baie des États-Unis située à Hawaï, sur l'île de Kauai ;
 le phare de Kilauea, un phare des États-Unis situé à Hawaï, sur l'île de Kauai ;
 le Kīlauea Point National Wildlife Refuge, un National Wildlife Refuge des États-Unis situé à Hawaï, sur l'île de Kauai ;
 la Kilauea class ammunition ship, une classe de navire de guerre de la marine américaine ;
 l', un navire de guerre de la marine américaine de la Kilauea class ammunition ship ;
 l', l'ancien nom de l', un navire de guerre de la marine américaine ;
 (14764) Kilauea, un astéroïde découvert en 1960 par les astronomes Tom Gehrels, Ingrid van Houten-Groeneveld et Cornelis Johannes van Houten.